Rowley (East Riding of Yorkshire)
Rowley (Iowa), plaats in Iowa
Rowley (Massachusetts), plaats in Massachusetts
Rowleyeiland, een eiland van Canada